Ketterer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Ketterer (* 1949), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Benedikt Ketterer (1805–1871), Uhrenhersteller und Gründer der heutigen Benedikt Ketterer Söhne, Getriebehersteller aus Furtwangen

 Emil Ketterer (1883–1959), deutscher Arzt und Politiker
 Emil Ketterer (Heimatforscher) († 2014), deutscher Heimatforscher
 Ernst Ketterer (1898–1971), deutscher Komponist und Chorleiter
 Florin Ketterer (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Franz Ketterer (1676–1749), deutscher Uhrmacher
 Lies Ketterer (1905–1976), deutsche Bildhauerin
 Mario Ketterer (* 1950), deutscher Unternehmer, Rennfahrer und Deutscher Meister
 Markus Ketterer (* 1967), finnischer Eishockeytorwart
 Michael Ketterer (1847/48–1925), Gründer der Brauerei M. Ketterer in Hornberg
 Reinhard E. Ketterer (* 1948), deutscher Eiskunstläufer
 Roman Norbert Ketterer (1911–2002), deutscher Auktionator, Galerist und Kunsthändler
 Sepp Ketterer (1899–1991), deutscher Kameramann
 Wilhelm Ketterer (1820–1896), badischer Amtmann und Richter
 Wolfgang Ketterer (1920–2009), deutscher Kunsthändler

Siehe auch:

 Sammlung Carola und Günther Ketterer-Ertle
 Galerie Henze & Ketterer
 Ketterer Spezialfahrzeuge
 Ketterer Kunst